Trzy Korony – najwyższy szczyt w Pieninach Środkowych
 „Trzy Korony” – schronisko PTTK w Pieninach Środkowych
 Trzy Korony – szczyt w Rudawach Janowickich
 Trzy Korony – część wsi Bąkowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie
 Trzy Korony – polski zespół big-beatowy Krzysztofa Klenczona
 Trzy Korony – godło heraldyczne, jeden z symboli narodowych Szwecji
 Tre Kronor (Trzy Korony) – popularne określenie reprezentacji Szwecji w hokeju na lodzie mężczyzn